Линдеберг () — шведская фамилия. Известные носители:

 
 Линдеберг, Мария (1780—1861) — шведская писательница.
  (род. 1950) — председатель Олимпийского комитета Швеции
  (род. 1957) — шведский дизайнер
 Линдеберг, Ярл Вальдемар (1876—1932) — финский математик, автор варианта центральной предельной теоремы и .

См. также 
 Линдберг